Il doppio del torneo di tennis Open GDF SUEZ Clermont-Ferrand 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Diāna Marcinkēviča e Bibiane Schoofs che hanno battuto in finale Samantha Murray e Jade Windley 6-3, 6-0.

Teste di serie

 Karolína Plíšková /  Kristýna Plíšková (quarti di finale)
 Séverine Beltrame /  Ana Vrljić (quarti di finale)

 Maria João Koehler /  Teliana Pereira (quarti di finale)
 Paula Cristina Gonçalves /  Roxane Vaisemberg (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open GDF SUEZ Clermont-Ferrand 2012